Инсурацеј има више значења:

 Инсурацеј (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Инсурацеј (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Инсурацеј (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Инсурацеј (Браила), општина у округу Браила у Румунији